Partito Socialista (PS, ital. ‚Sozialistische Partei‘) ist der Name folgender Parteien:

Italien:
 Partito Socialista Italiano, kurz: PSI, historische Partei (1892–1994)
 Partito Socialista Riformista Italiano, kurz PSRI, historische Partei (gegr. 1912)
 Partito Socialista Unitario, kurz PSU, drei historische Parteien zwischen 1922 und 1971
 Partito Socialista Democratico Italiano, kurz: PSDI, historische Partei (1952–1998)
 Partito Socialista – Socialdemocrazia, bis 2000 Partito Socialista, eine historische Partei (1996–2001) unter Vorsitz von Ugo Intini und Gianni De Michelis
 Nuovo Partito Socialista Italiano, kurz Nuovo PSI, eine 2001 gegründete sozialdemokratische Partei
 Partito Socialista Italiano (2007) kurz: PSI, bis 2009 Partito Socialista (PS), eine 2007 gegründete sozialdemokratische Sammlungspartei

San Marino:
 Partito Socialista Sammarinese, kurz: PSS, historische Partei (1892–2005)
 Partito Socialista (San Marino), kurz: PS, Partei gegründet 2012

Schweiz:
 Partito socialista svizzero, die Sozialdemokratische Partei der Schweiz

Siehe auch:
 Partido Socialista (Begriffsklärung), span./port.